Abdoulkader Thiam – calciatore mauritano
 Alioune Badara Thiam, noto come Akon – cantautore, rapper e produttore discografico statunitense
 Amy Mbacké Thiam – velocista senegalese
 Assane Thiam – ex cestista senegalese
 Brahim Thiam – ex calciatore francese naturalizzato maliano
 Djibril Thiam – cestista senegalese
 Habib Thiam – politico senegalese
 Ibrahima Thiam – ex calciatore senegalese
 Iba Der Thiam – scrittore e politico senegalese
 Jenna Thiam – attrice francese
 Khaly Thiam – calciatore senegalese
 Mamadou Thiam – calciatore senegalese
 Mame Thiam – calciatore senegalese
 Nafissatou Thiam – multiplista e altista belga
 Oumoul Thiam – cestista senegalese
 Pablo Thiam – ex calciatore guineano naturalizzato tedesco
 Thierno Thiam – attore senegalese